Ди́кий бе́рег (; ) — распространённое географическое название.

  — название нескольких морских береговых линий во Франции.
  — в Южной Америке.
  — в ЮАР.
 Вильманстранд (дикий берег) — шведское название финского города Лаппеэнранта.

Литература
 «» (The Wild Shore, 1984) — роман американского писателя-фантаста Кима Робинсона, удостоенный премий Локус и «Небьюла».

См. также 
 Дикий Запад
 Дикий-Ю — река в России.